A Hohenzollern-házban több hercegnő és hercegné is viselte ezt a nevet:

 Lujza porosz királyi hercegnő (1680–1705), I. Frigyes porosz király leánya, porosz királyi és brandenburgi hercegnő, házassága révén hessen–kasseli trónörökös hercegné
 Lujza Ulrika porosz királyi hercegnő (1720–1782), I. Frigyes Vilmos porosz király leánya, porosz királyi hercegnő, házassága révén Svédország királynéja
 Lujza Amália porosz királyi hercegné (1722–1780), I. Ferdinánd Albert braunschweig–wolfenbütteli fejedelem leánya, született braunschweig–wolfenbütteli hercegnő, házassága révén porosz királyi hercegné
 Erzsébet Lujza porosz királyi hercegné (1738–1820), Frigyes Vilmos brandenburg–schwedti őrgróf leánya, született brandenburg–schwedti hercegnő, házassága révén porosz királyi hercegné
 Lujza porosz hercegnő (1770–1836), Ágost Ferdinánd porosz királyi herceg leánya, porosz hercegnő, házassága révén Radziwiłł hercegné
 Lujza porosz királyi hercegné (1776–1810), II. Károly mecklenburgi nagyherceg leánya, született mecklenburg–strelitzi hercegnő, 1793–1797 között porosz királyi hercegné, később Lujza porosz királyné
 Lujza porosz királyi hercegnő (1808–1870), III. Frigyes Vilmos porosz király leánya, porosz királyi hercegnő, házassága révén holland királyi és oránia–nassaui hercegné
 Lujza Mária porosz hercegnő (1829–1901), Károly porosz királyi herceg leánya, porosz hercegnő, házassága révén Hessen–Philippsthal–Barchfeld őrgrófnéja
 Lujza porosz királyi hercegnő (1838–1923), I. Vilmos német császár leánya, porosz királyi és német császári hercegnő, házassága révén Baden nagyhercegnéje
 Lujza Margit porosz hercegnő (1860–1917), Frigyes Károly porosz herceg leánya, porosz hercegnő, házassága révén brit királyi hercegné, Connaught és Strathearn hercegnéje
 Lujza Zsófia porosz hercegné (1866–1952), Frigyes schleswig–holsteini herceg leánya, született schleswig–holstein–sonderburg–augustenburgi hercegnő, házassága révén porosz hercegné
 Viktória Lujza porosz királyi hercegnő (1892–1980), II. Vilmos német császár leánya, porosz királyi és német császári hercegnő, házassága révén Braunschweig hercegnéje, Hannover címzetes királynéja és Cumberland és Teviotdale címzetes hercegnéje
 Mária Lujza porosz hercegné (1897–1938), Frigyes schaumburg–lippei herceg leánya, született schaumburg–lippei hercegnő, házassága révén porosz hercegné
 Lujza Viktória porosz hercegnő (1917–2009), Frigyes Zsigmond porosz herceg leánya, porosz hercegnő, férje Hans Reinhold